Шинкоренко — фамилия:

 Шинкоренко, Анна Ивановна (1909—?) — Герой Социалистического Труда.
 Шинкоренко, Екатерина Петровна (1920—1992) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Шинкарёв
 Шинкаренко